Serija je lahko:
 serija (geologija)
 televizijska serija
 serija (industrija)